Николай Науменко:
 Науменко, Николай Викторович (род. 1945) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Науменко, Николай Фёдорович (1901—1967) — генерал-полковник авиации.